День любви:

 День любви — светский праздник в Грузии; отмечается 15 апреля.
 Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии), отмечается 8 июля.
 День духовной любви — православный праздник ГПЦ; отмечается 16 июля.
 Ту бе-Ав (День любви) — еврейский праздник; отмечается 15 ава (июль — начало августа).
 «День любви» — фильм Александра Полынникова.

 День влюблённых (День святого Валентина) — отмечается 14 февраля.